Tussen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tussen (kulle i Antarktis),

Norge 

 Tussen (berg i Norge, Møre og Romsdal fylke), Molde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar